Clippers ist der Mannschaftsname mehrerer US-amerikanischer Sport-Franchises und steht gleichzeitig als Abkürzung für die entsprechenden Mannschaften:

 Los Angeles Clippers, US-amerikanisches Basketballfranchise in der NBA aus Los Angeles, Kalifornien
 Baltimore Clippers, ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyfranchise der American Hockey League  aus Baltimore, Maryland, später Charlotte Checkers (EHL)
 Charlotte Clippers, ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyfranchise, später Charlotte Checkers (EHL)
 Miami Clippers, ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyfranchise aus Miami, Florida
 Port Huron Clippers, ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyfranchise der All-American Hockey League aus Port Huron, Michigan
 Spokane Clippers, ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyfranchise der Pacific Coast Hockey League aus Spokane, Washington

Clippers ist Namensbestandteil folgender Firmen:
 Thames Clippers, ein regelmäßig verkehrender Schifffahrtsdienst auf der Themse in London
 clippers hairdresser gmbh, ein Frisörbetrieb in Thun in der Schweiz

Siehe auch:
 Clippers-Syndrom
 Clipper
 Klipper (Begriffsklärung)
 Kliper

Abkürzung